

Film
Doctor's Orders – cortometraggio del 1930 diretto da Arch Heath
Doctor's Orders – cortometraggio del 1932 diretto da Lou Breslow
Doctor's Orders – cortometraggio del 1934 diretto da Norman Lee

Televisione 
Ordini del medico (Doctor's Orders) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise